Hannes Wilhelm-Kell (* 13. Mai 1970 in Dresden) ist Vorsitzender der Lausitzer Allianz (ehemals Wendische Volkspartei/Serbska Ludowa Strona).

Leben 
Wilhelm-Kell ist außerdem Mitglied der „Arbeitsgruppe wendische Gottesdienste“ und er arbeitet als Vorstandsmitglied des Pónaschemu e. V. Der Diplom-Agraringenieur arbeitet inzwischen hauptberuflich als Vermögensberater (IHK). Mit seiner zweiten Ehefrau Sandra Wilhelm, die ebenfalls bei Pónaschemu tätig ist, betreibt er ein Kunstprojekt. Dieses Projekt unterstützt den Lausitzer Künstler Lusici, einen Meisterschüler von Werner Klemke.

Weblinks

Einzelnachweise 

Parteifunktionär (Deutschland)
Sorbe
Deutscher
Geboren 1970
Mann